

Брыли́ и Бры́ли — многозначный термин. В словаре Даля (брыли) — окружность, края́ опушки и шляпа с широкими полями. В славянских языках брыл (bryl) — «шапка».
 множественное число слова «брыль» — шляпа (чаще всего соломенная) с полями, распространённая в Белоруссии и на Украине, а также и в соседних регионах.
 Бры́ли — губы собаки, которые свободно свешиваются по бокам нижней челюсти.
 Брыли — обвисшие участки кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне нижней челюсти и шеи, нарушающие нормальный контур лица.

Топоним в Белоруссии 
 Брыли — деревня в Борисовском районе Минской области. Рядом с деревней находится мемориальный комплекс, посвящённый победе русских войск в сражении на Березине.
 Брыли — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Брыли — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

См. также

Примечания